

Aziende 
NKD (azienda) – catena tedesca di abbigliamento e tessili per la casa

Codici 
 nkd – codice ISO 639-3 della lingua koireg